ABAA ist die Abkürzung von

 Antiquarian Booksellers Association of America
 Austrian Business Aviation Association

Abkürzung